

Cinema
 Teresa – film del 1915 di Emilio Ghione
 Teresa – film statunitense del 1951 diretto da Fred Zinnemann
 Teresa – film filippino del 1956
 Teresa – film messicano del 1961 diretto da Alfredo B. Crevenna
 Teresa – film del 1970 di Gérard Vergez
 Teresa – film italiano del 1987 diretto da Dino Risi
 Teresa – film del 2001 di Vito Zagarrio
 Teresa – cortometraggio del 2004 di Menguc Tanriseven

Geografia
 Teresa – comune spagnolo
 Teresa – municipalità  delle Filippine
 Teresa – town della Contea di Jefferson (New York)
 Teresa – town della Contea di Dodge (Wisconsin)
 Teressa – una delle isole Nicobare

Letteratura
 Teresa – romanzo del 1886 di Neera

Musica
 Teresa – canzone di Sergio Endrigo del 1965
 Teresa – singolo di Max Gazzè del 2016

Onomastica
 Teresa – nome proprio di persona femminile

Televisione
 Teresa – soap opera messicana trasmessa dal 2010 al 2011
 Teresa – una serie TV messicana del 1959, regia di Rafael Banquells
 Teresa – serie TV brasiliana del 1965, regia di Geraldo Vietri
 Teresa – serie TV messicana del 1989, regia di Antonio Serrano, Jorge Sánchez-Fogarty e Gabriel Vázquez Bulman

Altro
 Teresa – personaggio amico di Barbie 
 Teresa – personaggio teatrale creato da Felice Musazzi